Вильстер () — город в Германии, в земле Шлезвиг-Гольштейн. 

Входит в состав района Штайнбург.  Население составляет 4487 человек (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 2,71 км². Официальный код  —  01 0 61 113.

Фотографии

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 

Города Шлезвиг-Гольштейна